el gènere Myotis
el subgènere Myotis